Lubowidz ist der Name zweier Orte in Polen: 

 Lubowidz (Powiat Żuromiński), Stadt in der Woiwodschaft Masowien
 Lubowidz (Nowa Wieś Lęborska), deutsch Luggewiese, in der Woiwodschaft Pommern